Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Czarkowski (ur. 1792) – polski oficer, urzędnik samorządowy
 Antoni Czarkowski (1927–2015) – polski funkcjonariusz wywiadu, dyplomata
 Bolesław Czarkowski (ur. 1873) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Boris Czarkowski (1893–1979) – rosyjski wojskowy
 Cyryl Czarkowski (1795–1862) – polski właściciel ziemski
 Edmund Czarkowski (1912–1943) – polski oficer
 Kajetan Czarkowski (1811–1875) – powstaniec listopadowy, ziemianin, urzędnik
 Kazimierz Czarkowski (1888–1982) – polski ksiądz rzymskokatolicki
 Marian Czarkowski (ur. 1952) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Marek Czarkowski (XX–XXI w.) – polski lekarz, bioetyk
 Patryk Czarkowski (ur. 1982) – polski poeta
 Piotr Czarkowski (1808–1898) – polski pedagog i geograf
 Stanisław Czarkowski – strona ujednoznaczniająca
 Tadeusz Czarkowski (XVIII w.) – polski właściciel ziemski
 Władysław Czarkowski (1821–1863) – polski lekarz, dowódca oddziału w czasie powstania styczniowego

Zobacz też 
 Czarkowski-Golejewski